Boom FC was een Belgische voetbalclub uit Boom. De club ging in 1998 in een fusie op in Rupel-Boom FC. De club droeg stamnummer 58. De clubkleuren waren blauw-wit.

Geschiedenis 
Boom FC werd op 15 maart 1913 opgericht als een club met liberale strekking. De club sloot een dag later aan bij de voetbalbond UBSFA. De eerste wedstrijden werden gespeeld op een terrein aan de Molenstraat, later trok men naar de Velodroomstraat. Reeds in 1921 speelde de club een seizoen in de Tweede Klasse. De club speelde later in de jaren 20 wat afwisselend in de Tweede en Derde klasse. In 1931 promoveerde Boom weer naar Tweede, waar ze nu tot 1938 onafgebroken verbleven. Bij de 25ste verjaardag in 1938 kreeg de club de koninklijke titel en werd K. Boom FC. Boom speelde dat jaar kampioen in zijn reeks, en promoveerde voor het eerst naar de Ere Afdeling. 

Op het seizoen 1943/44 in Tweede na, speelde Boom tot 1949 in de hoogste nationale afdeling. Daarna zakte de club terug naar Tweede gedurende de jaren 50, een groot stuk van de jaren zestig zou de club in Derde spelen. In deze periode verhuisde de club naar het Parkstadion, waar vroeger Rupel SK speelde. In 1971 speelde Boom kampioen en keerde terug naar de tweede klasse. In 1977 werd de ploeg daar kampioen, en mocht opnieuw in de Eerste Klasse van start gaan. Dit verblijf was echter van korte duur. Boom werd laatste en degradeerde na één seizoen onmiddellijk. Na opnieuw 14 seizoenen Tweede Klasse, won Boom in 1991/92 de eindronde, en promoveerde voor de derde maal naar Eerste Klasse. Opnieuw duurde dit verblijf slechts één seizoen, Boom werd weer laatste en zakte wederom. 

De club zou nu heel vlug wegzakken. Na twee seizoenen zakte Boom immers terug naar Derde, een seizoen later naar Vierde en nog een seizoen later naar de provinciale reeksen. De club kende financiële problemen, ook het contract met frauduleuze videogigant Superclub als sponsor had een negatieve invloed. In 1998 fusioneerde de club ten slotte met buur Rupel SK en vormde K. Rupel-Boom FC. De fusieclub behield het stamnummer 2138 van Rupel, stamnummer 58 van Boom werd geschrapt. De nieuwe club ging van start in Derde Provinciale in Antwerpen, waar SK Rupel voordien speelde, maar zou na jaren en in 2010 tot tweede klasse opgeklommen zijn.

Erelijst
Belgische tweede klassewinnaar (2): 1937/38, 1976/77tweede (3): 1925/26, 1974/75, 1989/90Belgische derde klassewinnaar (2): 1962/63, 1970/71tweede (3): 1965/66, 1966/67, 1967/68Trofee Jules Pappaert
winnaar:  1968

Resultaten

Sport in Boom (België)
Voormalige Vlaamse voetbalclub
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)